Plaats in Indonesië
 Sumber Suko (Gempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sumber Suko (Kejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sumber Suko (Purwosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Sumber Suko (Belitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sumbersuko, doorverwijspagina